Weh peut être :
 Weh, langue du Cameroun ;
 Weh, village du Cameroun ;
 Weh, île d’Indonésie.

Homonymie de toponyme